Чермошня́нский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Медвенском районе Курской области Российской Федерации.

Административный центр — деревня Нижний Дубовец.

История 
Статус и границы сельсовета установлены Законом Курской области от 21 октября 2004 года № 48-ЗКО «О муниципальных образованиях Курской области».

Законом Курской области от 26 апреля 2010 года № 26-ЗКО муниципальные образования Чермошнянский сельсовет и Вышнедубовецкого сельсовета объединены в Знаменский сельсовет (законом от 14 декабря 2010 года № 109-ЗКО переименован в Чермошнянский сельсовет).

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт муниципального образования

Муниципальные образования Медвенского района
Сельские поселения Курской области